Појам Бамблби може да се односи на:
 Бамблби (Трансформерси),
 Бамблби (филм),